Теорема Куранта — Фишера — теорема о свойстве эрмитова оператора в гильбертовом пространстве функций. Также называется теоремой о минимаксе.

Формулировка 

 

  — линейный самосопряжённый оператор, действующий в конечномерном комплексном или действительном пространстве,
  — единичная сфера,

  —  ортонормированный базис  пространства , состоящий из собственных векторов оператора ,
  — -ое собственное значение оператора  и 

  — -мерное подпространство .

Доказательство 
, 
 — -мерное подпространство ,
 — линейная оболочка векторов . 
. 
Откуда следует, что .
Пусть  и . 
Так как  то . 
С другой стороны: так как  то
 
 
Равенство достигается при .

Дополнительно 
Очевидно, что .

Примечания

Литература 
 Р. Беллман. Введение в теорию матриц
 Ланкстер. Теория Матриц
 Прасолов Задачи и теоремы линейной алгебры.
 Ильин, Ким. Линейная алгебра и аналитическая геометрия

Куранта — Фишера